

Geografia 
Osio Sopra – comune italiano in provincia di Bergamo
Osio Sotto – comune italiano in provincia di Bergamo

Persone 
Osio di Cordova – vescovo e santo spagnolo del IV secolo, considerato Padre della Chiesa
Pietra Osio – (m. 1297) badessa del Monastero Maggiore di Milano.
Bartolomeo Osio (fl. sec. XIV) – giurista
Stanislao Osio (Stanislaus Hosius)  (1504-1579) – cardinale polacco
Gian Paolo Osio (1572-1608) – nobile e criminale italiano, amante della Monaca di Monza
 Carlo Cesare Osio (1612-?) – architetto 
Antonio María Osio (1800-1878) – possidente terriero e politico californiano
Egidio Osio (1840-1902) – militare italiano
Arturo Osio (1890-1968) – fondatore della Banca Nazionale del Lavoro
Roberto Osio (1929-2002) – alpinista italiano
 Arturo Osio (politico) (1932) – politico italiano
Marco Osio (1966) – ex calciatore italiano
Diego Osío (1997) – calciatore venezuelano

Storia 
Osio – famiglia aristocratica milanese